Nötknäppare kan syfta på
Nötknäppare– ett verktyg för att knäcka nötter.
Nötknäpparen (saga)– en berättelse av E.T.A. Hoffmann
Nötknäpparen– en balett baserad på berättelsen, av Pjotr Tjajkovskij
Sjtjelkuntjik (1973) – en animerad film baserad på Pjotr Tjajkovskijs balett Nötknäpparen från 1973
 Sjtjelkuntjik (2004) – en animerad film baserad på Pjotr Tjajkovskijs balett Nötknäpparen från 2004
Nutcracker Fantasy – en japansk animerad film från 1979
Nötknäpparen och muskungen – en animerad film från 1990
Nötknäpparen och de fyra världarna - film från 2018